Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980.

Qualifikation 

Abschlusstabelle Gruppe 1

|}

Spielergebnisse

Englisches Aufgebot

Endrunde 

Gruppe 2

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Im ersten Gruppenspiel hatten es die Engländer mit Belgien zu tun. England ging in der 26. Minute durch Wilkins in Führung, schon drei Minuten später erzielte Ceulemans das 1:1 und damit den Endstand der Partie. Im zweiten Gruppenspiel musste England gegen Gastgeber Italien ran. Tardelli erzielte in der 79. Minute den 1:0-Treffer und England hatte damit keine Chancen mehr auf den Europameistertitel höchstens auf den Dritten Platz. Diese Hoffnungen mussten trotz eines 2:1-Erfolges gegen Spanien ebenfalls begraben werden, da Italien und Belgien 0:0 remisierten und beide Teams aufstiegen.

England
1980